Мужская сборная Литвы по кёрлингу — представляет Литву на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Литвы (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2006—2009, 2011—2022 сборная Литвы выступала в дивизионе «В», в 2010—2011 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Литвы по кёрлингу
 Смешанная сборная Литвы по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Литвы по кёрлингу
 Сборная Литвы по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Литва -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Литвы

Литва
Кёрлинг в Литве
Кёрлинг